Роджер Федерер і Макс Мирний були чинними чемпіонами, але з них лише Мирний виступав того року, його партнером був Махеш Бгупаті.

У фіналі Бгупаті і Мирний перемогли Вейна Блека і Кевіна Ульєтта з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 2003 Men's Doubles Draw 

2003
Кубок Кремля